Арта может означать:

Топоним
 Арта — город в Греции.
 Арта — община (дим) в Греции.
 Арта — ном в Греции.
 Арта — регион в Джибути.
 Арта — город в Джибути.
 Арта — деревня и муниципалитет на острове Мальорка в Испании.
 Арта — село в Улётовском районе Забайкальского края России.
  — деревня и муниципалитет в Лерикском районе Азербайджана.
 Арта-Терме — город в Италии.

Прочее
 Арта — язык, подветвь филиппинских языков.
 Арта — разговорное название самоходной артиллерийской установки.
  — род бабочек семейства огнёвок.
  — футбольный клуб в Арте в Испании.
 АРТА — Артиллерийская радиотехническая академия имени Маршала Советского Союза Говорова Л. А.
 АРТА 001—120 — концертный усилитель-микшер низкой частоты. Выпускался в СССР ПО имени В. И. Ленина.

См. также 
 Арт
 Деспотат Арты — средневековое государство.
 Пещеры Арты
  — иранская компания-конгломерат.
  — проект в области автогонок.
  — региональное транспортное агентство Окленда (Новая Зеландия).